Marinci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 66 stanovnika te 23 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 49 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji